Quimere é um grupo brasileiro de Metal Alternativo e Indie Rock, formado em 2016, em São Paulo, por Thiago Modesto e Vitor Assan.

História 
Quimere é uma banda experimental formada por Thiago Modesto e Vitor Assan, ex-membros de outras bandas do underground paulistano como Dynastia e With a Spirit. O grupo surge em 2016 propondo uma sonoridade completamente experimental incrementando gêneros musicais como bossa, forró, reggae, jazz, dentre outros a variados estilos de heavy metal. 

No final de 2016 a banda lança seu primeiro single "Marionetes", e em 3 de janeiro de 2017 é lançado o EP autointitulado, Quimere, contando com 5 faixas e distribuido pela Spinnup. Nesse periodo a baterista Thaís Amaral passa a integrar o grupo para apresentações, porém, após um ano deixa seu posto para o lugar de Paula Janssen, que viria a deixar a banda em 2019. 

Em 2019 é lançado pela ONErpm o álbum "Manifesto Imoral de Anarquia Universal (ou M.I.A.U)", o álbum conta com 13 faixas e engloba gêneros como baião, pop, elêtronica, trap, jazz, música classica, dentre outros.

Membros 
Membros atuais
 Thiago Modesto (2016-atualmente)
 Vitor Assan (2016-atualmente)
 Ex-Membros
 Thaís Amaral (2016-2017)
 Paula Janssan (2017-2019)

Discografia 

 2017 - Quimere
 2019 - Manifesto Imoral de Anarquia Universal (ou M.I.A.U)

Referências 

Bandas de São Paulo (estado)
Bandas de rock alternativo do Brasil
Bandas formadas em 2016
Duos musicais
Fundações em São Paulo em 2016